Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Taiwan Open 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o premiérový ročník kaosiungského turnaje hraného v Tenisovém centru Jang-ming.

Roli favoritek splnil nejvýše nasazený tchajwanský pár sester Chao-čching a Jung-žan Čanových, který ve finále zdolal japonskou dvojici Eri Hozumiová a Miju Katová po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3.

Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Chao-čching získala jedenáctou deblovou trofej na okruhu WTA Tour a starší sestra Čan Jung-žan sedmnácté turnajové vítězství. Jednalo se o jejich premiérový triumf v probíhající sezóně a po Japan Women's Open 2015 sedmý společný.

Nasazení párů 
  'Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (vítězky)
  Liang Čchen /  Wang Ja-fan (čtvrtfinále)
  Ljudmila Kičenoková /  Nadija Kičenoková (semifinále)
  Šúko Aojamová /  Čan Ťin-wej (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Taiwan Open
WTA Tour 2016
Sport na Tchaj-wanu v roce 2016